Yaracuy é um dos estados da Venezuela.

Municípios 
 Aristides Bastidas (San Pablo)
 Bolívar (Aroa)
 Bruzual (Chivacoa)
 Cocorote (Cocorote)
 Independencia (Independencia)
 José Antonio Páez (Sabana de Parra)
 La Trinidad (Boraure)
 Manuel Monge (Yumare)
 Nirgua (Nirgua)
 Peña (Yaritagua)
 San Felipe
 Sucre (Guama)
 Urachiche (Urachiche)
 Veroes (Farriar).

Yaracuy